33-я гвардейская мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 33 гв. мсбр.

История бригады 

33-я гвардейская мотострелковая бригада преобразована из 57-й мотострелковой бригады на основании Приказа НКО № 0376 от 20.11.1944 г.

Боевой путь 
За мужество и героизм, проявленные личным составом в боях с немецко-фашистскими захватчиками, высокую дисциплину и организованность 57-я мотострелковая бригада была удостоена гвардейского звания и преобразована в ЗЗ-ю гвардейскую мотострелковую бригаду (1 декабря 1944 года) 9-го гвардейского танкового корпуса.

Особенно успешно вела бои в 1945 в Варшавско-Познанской и Восточно-Померанской наступательных операциях.

За образцовое выполнение боевых задач в этих операциях 26 апреля 1945 года награждена орденом Суворова 2-й степени и орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. В боях за освобождение братского польского народа командиры и коммунисты бригады своим личным примером воодушевляли бойцов на подвиги.

22 января 1945 командир пулемётной роты старший лейтенант П. М. Сихно поднял в атаку бойцов, залегших под сильным ружейно-пулемётным огнём противника при выходе к господствовавшей над местностью высоте. Несмотря на яростное сопротивление фашистов, воины овладели тактически важной высотой. В последующем при отражении ожесточённых контратак противника, пытавшегося отбить высоту, П. М. Сихно умело руководил огнём роты и лично из пулемёта и гранатами уничтожил несколько десятков гитлеровцев. За эти подвиги ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Высокое воинское мастерство и доблесть личный состав бригады показал в Берлинской наступательной операции. За отличия в боях при штурме Берлина она удостоена почётного наименования «Берлинской» (11 июня 1945). За ратные подвиги в годы войны около 3 тысяч воинов бригады награждены орденами и медалями, а 6 из них присвоено звание Героя Советского Союза

Послевоенное время 
В июле 1945 года бригада была переформирована в 33-й гвардейский мотострелковый полк 9-й гвардейской танковой дивизии. В 1957 году переформирован в 204-й гвардейский мотострелковый Уманско-Берлинский Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк и перешёл в 94-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, в составе которой пребывал до конца существования ЗГВ.

В 1996 году знамя и исторический формуляр 204-го гв. мотострелкового полка передали 204-му полку, созданному в 1996 году в Буйнакске в составе 205-й отдельной мотострелковой бригады, таким образом новая часть стала именоваться как 204-й отдельный гвардейский мотострелковый Уманско-Берлинский Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк.

В январе 1997 года регалии, 204-го отдельного гвардейского мотострелкового полка, включая исторический формуляр и знамя, на основании директивы Командующего СКВО № 14/05 от 5 января 1997 года и во исполнении директивы МО РФ № 314/2/0660 от 4 декабря 1996 года, были переданы 136-й отдельной мотострелковой бригаде.

Состав 
Штаты № 010/420-010/431, 010/451):
 Управление бригады (штат № 010/420);
 1-й мотострелковый батальон (штат № 010/421);
 2-й мотострелковый батальон (штат № 010/421);
 3-й мотострелковый батальон (штат № 010/421);
 Миномётный батальон (штат № 010/422);
 Артиллерийский дивизион (штат № 010/423);
 Рота ПТР (штат № 010/424);
 Рота автоматчиков (штат № 010/425);
 Разведывательная рота (штат № 010/426);
 Рота управления (штат № 010/427);
 Рота техобеспечения (штат № 010/428);
 Инженерно-минная рота (штат № 010/429);
 Автомобильная рота (штат № 010/430);
 Медико-санитарный взвод (штат № 010/431);
 Зенитно-пулемётная рота (штат № 010/451).

Подчинение 
 9-й гвардейский танковый корпус 2-й гвардейской танковой армии

Командиры 
 Командиры бригады
 01.12.1944 по март 1945 Шамардин, Павел Зиновьевич, полковник
 00.04.1945 по 10.06.1945 Бабенко, Александр Петрович, гв. подполковник
 на май 1945 Декушев, Магомет Мамроевич, гв. подполковник
 Начальники штаба бригады
 00.12.1944 по 10.06.1945 Декушев Магомет Мамроевич, подполковник

Награды и наименования 
  Почётное звание «Гвардейская».
 «Уманская» — Почётное наименование присвоено 19 марта 1944 года в ознаменование одержанной победы и за отличие в боях по прорыву обороны противника на уманском направлении и освобождение города Умань. Приказ Верховного Главнокомандующего от 19 марта 1944 года № 061.
  орден Красного Знамени. Указ Президиума ВС СССР от 8 апреля 1944 года. За образцовое выполнение заданий командования при форсировании Днестра, овладении городом и важным железнодорожным узлом Бельцы, выход на государственную границу и проявленные при этом доблесть и мужество.
  орден Кутузова II степени. Указ Президиума ВС СССР от 9 августа 1944 года. За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Демблин и проявленные при этом доблесть и мужество.
  орден Суворова II степени. Указ Президиума ВС СССР от 26 апреля 1945 года. За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Быдгощ (Бромберг) и проявленные при этом доблесть и мужество.
  орден Богдана Хмельницкого II степени. Указ Президиума ВС СССР от 26 апреля 1945 года. За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны немцев восточнее города Штаргард и овладении городами Бервальде, Темпельбург, Фалькенбург,Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде, Керлин и проявленные при этом доблесть и мужество.
 «Берлинская» — Почётное наименование присвоено 11 июня 1945 года за отличие в боях при овладении столицей Германии городом Берлин.Приказ Верховного Главнокомандующего № 0111 от 11 июня 1945 года.

Отличившиеся воины 
  Головченко, Анатолий Петрович, гвардии майор, командир батальона.
  Ромашкин, Иван Данилович, гвардии старший лейтенант, командир 2 мотострелкового батальона.
  Сихно, Пётр Михайлович, гвардии старший лейтенант, командир пулемётной роты. Погиб в бою 23 апреля 1945 года.
  Шалимов, Василий Поликарпович, гвардии лейтенант, командир пулемётного взвода.
  Шамардин, Павел Зиновьевич, гвардии подполковник, командир бригады.

 Кавалеры ордена Славы 3-х степеней.

 Королёв, Владимир Сергеевич, гвардии старший сержант, командир отделения связи мотострелкового батальона.

Память

См. также 
 57-я мотострелковая бригада
 9-й гвардейский танковый корпус
 3-й танковый корпус (СССР)

Примечания

Литература

Ссылки 
 33-я гвардейская мотострелковая бригада
 57-я мсбр
 2-я гв. ТА
 советская военная энциклопедия ☆ У ☆ Уманско-Берлинская мотострелковая бригада

Мотострелковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Советская гвардия